Sázava può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Sázava, fiume della Boemia
Sázava, città del distretto di Benešov, in Boemia Centrale
Sázava, comune del distretto di Ústí nad Orlicí, nella regione di Pardubice
Sázava, comune del distretto di Žďár nad Sázavou, nella regione di Vysočina

Pagine correlate
2081 Sázava, asteroide